A57 ou A-57 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Informatique 
 ARM Cortex-A57, un processeur d’ARM.

Jeux 
 Gambit Benko, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Chancre mou, d’après la Classification internationale des maladies.

Transport  
Autoroutes
  Autoroute allemande A57 reliant Goch (frontière néerlandaise) à Cologne ;
  Autoroute espagnole A-57, autoroute en projet qui reliera Pontevedra  à Ponteareas ;
  Autoroute française A57 reliant le tunnel de Toulon (A50) au Cannet-des-Maures (A8) ;
  Autoroute italienne A57, périphérique de Mestre.

Route
  Route britannique A57 reliant Liverpool à Lincoln ;
  Route nord-irlandaise A57 reliant l'aéroport international de Belfast à Ballynure.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres